

Wydarzenia 

 władca Sais (w Delcie Nilu), Psametyk I zrzucił jarzmo asyryjskie i przywrócił niezależność państwową Egiptu